Ку́бок Ла́твии по футбо́лу 2017 го́да — 76-й розыгрыш Кубка Латвии по футболу.

1/64 финала 

1«Супер Нова» отказалась от участия в розыгрыше Кубка Латвии.
 Салдус/Броцени, Юрниекс (Рига), Приекули, Алианце (Рига), ДФК Саласпилс, Лиелупе (Юрмала) — по результатам жеребьёвки проходят дальше.

1/32 финала 

2 Игра была остановлена на 80-й минуте при счёте 11:0 в пользу «Юрниекса». Главный судья и делегат игры констатировали, что в течение игры со стороны игроков ДФК «Саласпилс» продолжались действия, не совместимые с принципами честной игры и спортивными принципами. Команде ДФК «Саласпилс» было засчитано техническое поражение..
 Талси/Лайдзе, Стайцелес Бебри, ЮФЦ Добеле, Даугавпилс, Прогресс/Олайне — по результатам жеребьёвки, вследствие отказа, соответственно, Ауды, Смилтене/ДЮСШ, Тукумса 2000, Албертса и Упесциемса от участия в турнире, проходят дальше.

1/16 финала 

 Гробиня — по результатам жеребьёвки, вследствие отказа Стайцелес Бебри от участия в турнире, проходит дальше.

1/8 финала 

 Кароста — по результатам жеребьёвки, вследствие исключения Бабите/Динамо из Высшей лиги, проходит дальше.

1/4 финала

1/2 финала

Финал

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2017
 Первая лига Латвии по футболу 2017
 Вторая лига Латвии по футболу 2017

Примечания

Ссылки 
 Результаты розыгрыша на сайте Латвийской футбольной федерации
 

2017
Латвия
Футбол в Латвии в 2017 году